La frase Let's Talk About Love (en español: "Hablemos sobre el amor") puede referirse a: 
 Let's Talk About Love, álbum de estudio de Modern Talking, lanzado en 1985.
 Let's Talk About Love, álbum de estudio de Céline Dion, lanzado en 1997.